Руфус Кинг (; 24 марта 1755 — 29 апреля 1827) — американский политик, адвокат и дипломат.

Биография 
Родился на территории современного штата Мэн, был старшим сын зажиточного фермера и торговца. Окончил Гарвардский университет. Изучал право и адвокатское дело в Массачусетсе.

Известен как сильный оратор, один из первых борцов против рабства, избирался в конгресс штата Массачусетс и Континентальный конгресс. Был одним из самых молодых делегатов Филадельфийского конвента, одним из главных сторонников сильного федерального правительства. Его заметки о событиях на конвенте составляют ценный исторический материал.

В 1788 году переехал в Нью-Йорк, где принимал активное участие в политической жизни, несколько раз избирался в Сенат. В 1821—1822 годах был председателем сенатского Комитета по международным отношениям. Был директором Первого банка Соединённых Штатов и послом в Великобритании. Дважды баллотировался на пост вице-президента, один раз на президента, но все три раза потерпел поражение.

Примечания

Ссылки 
 Конгресс США: Биография Руфуса Кинга 

Выпускники Колумбийской грамматической и подготовительной школы
Выпускники Губернаторской академии (Массачусетс)
Адвокаты по алфавиту
Председатели комитета по иностранным делам Сената США
Адвокаты США
Юристы по алфавиту
Юристы США
Политики США XVIII века
Политики США XIX века
Кандидаты в президенты США (1812)
Кандидаты в президенты США (1816)
Члены Континентального конгресса от Массачусетса
Члены Генерального совета Массачусетса